Rhipidocephalum är ett släkte av svampar. Rhipidocephalum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhipidocephalum